Bunjaku ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Bunjaku (* 1994), kosovarischer Fußballspieler
 Albert Bunjaku (* 1983), schweizerisch-kosovarischer Fußballspieler
 Imran Bunjaku (* 1992), schweizerisch-kosovarischer Fußballspieler
 Orges Bunjaku (* 2001), schweizerisch-kosovarischer Fußballspieler